Delfina de Sajonia-Coburgo (Uccle, Bruselas; 22 de febrero de 1968), conocida anteriormente como Delphine Boël, es una princesa y escultora belga, especializada en obras realizadas con multimediales. Es la hija del rey Alberto II de Bélgica con la baronesa Sibila de Selys Longchamps, y también la medio hermana del rey Felipe de Bélgica. Antes del 1 de octubre de 2020 pertenecía a la nobleza belga y era legalmente jonkvrouw (en español: "señora") Boël. A partir de ese día pasó a ser conocida como princesa de Bélgica con el tratamiento de “Su Alteza Real”.

Biografía 
La princesa Delfina es la hija extramatrimonial de Alberto II de Bélgica, la cual tuvo con la baronesa Sibila de Selys Longchamps (nacida en 1941), amante de Alberto durante dieciocho años, antes de su ascenso al trono belga. Su madre estuvo casada con un noble e industrial, el Jonkheer (señor) Jacques Boël (nacido en 1929), del que adoptó el apellido. Se divorciaron 1978. Alberto II no la reconoció como su hija hasta después de un examen de ADN que resultó positivo en enero de 2020. El 1 de octubre de 2020 los tribunales le reconocieron oficialmente el título de princesa de Sajonia-Coburgo y el tratamiento de Alteza Real, para sí y para sus dos hijos.

La princesa asistió a escuelas privadas en Inglaterra y Suiza, y estudió en la Escuela de Arte y Diseño de Chelsea en Londres, de donde se graduó con Bachiller universitario en letras en Bellas Artes (con honores) en 1990.

Está unida sentimentalmente a James O'Hare desde 2003; él es estadounidense, de origen irlandés. La pareja tiene dos hijos, los príncipes Josefina (nacida el 17 de octubre de 2003) y Óscar (nacido el 28 de abril de 2008).

El 9 de octubre de 2020, su hermano el rey Felipe de Bélgica y ella tuvieron su primer encuentro en el Castillo Real de Laeken.

Con su padre y la esposa de este, los reyes eméritos Alberto II y Paola, el encuentro inicial se produjo el 25 de octubre de 2020 en el Castillo de Belvédère.

Trabajos publicados 
 Couper le Cordon (08/04/2008) 
 Never Give Up (17/02/2017)

Títulos y estilos 
22 de febrero de 1968 – 1 de octubre de 2020: Jonkvrouw Delphine Boël.
1 de octubre de 2020 – presente: Su Alteza Real la princesa Delfina de Bélgica.

Sin embargo, al haber nacido fuera del matrimonio, la princesa y sus descendientes no figuran en la línea de sucesión al trono belga.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Delphine Boël: Sitio oficial de la escultora 

Escultoras de Bélgica
Escultores de Bélgica en Reino Unido
Escultores de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Personas de Bruselas
Escultores de Bélgica del siglo XXI
Hijos ilegítimos de monarcas
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica